Konopiska (plaats), plaats in Polen
 Konopiska (gemeente), gemeente in Polen